Елюзань — топоним в России.

 Елюзань — река, протекает по территории   Пензенской области.
 Елюзань — железнодорожная станция (тип населённого пункта) в Кузнецком районе Пензенской области. Входит в состав Сюзюмского сельсовета.
 Елюзань — железнодорожная станция, Куйбышевская железная дорога, код  634638.